Воин из Гацко или Воевода Воин (уп. в 1322—1347) — сербский магнат и военачальник, правитель области Гацко и Хума (современная Босния и Герцеговина). Вассал сербских королей Стефана Уроша III Дечанского (1322—1331) и Стефана Уроша IV Душана (1331—1355).

Он описывается как один из самых крупных вельмож короля Стефана Дечанского. Во время борьбы между Стефаном Дечанским и его сыном Стефаном Душаном Воевода Воин поддержал последнего.

В августе 1325 года Воин разграбил Дубровник, принимал участие в битве при Вельбыжде (1330) и южных военных кампаниях Сербского царства.

Биография 
Воевода Воин был основателем сербского рода Войновичей, который со временем стал одним из могущественных родов при падении Сербского царства. Его сыновья Альтоман и Воислав были признаны правителями Хума (Герцеговина).

Дети 
 Милош, уп. в 1333 году, умер молодым
 Алтоман (ум. 1359), великий жупан, женат на Ратославе Младенович (Бранкович)
 Воислав (ум. 1363), великий кнез
 Воислава, жена хумского феодала Брайко Бранивоевича.

Источники 
 Grupa autora, «Rodoslovne tablice i grbovi srpskih dinastija i vlastele (prema tablicama Alekse Ivića)» (drugo znatno dopunjeno i prošireno izdanje), Beograd, 1991. ISBN 86-7685-007-0
 John V.A. Fine. (1994). The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. The University of Michigan Press. ISBN 0-472-08260-4
 George C. Soulis, The Serbs and Byzantium during the reign of Emperor Stephen Dusan (1331—1355) and his successors, Athens, 1995. ISBN 0-88402-137-8

История Сербии
Правители Сербии
Правители Европы XIV века